Нортхеймская династия () — знатная немецкая династия из Саксонии, представители которой в разное время владели графством Нортхейм, герцогством Бавария и маркграфством Фризия. Династия получила имя по названию родового города — Нортхайм.

Первый упоминаемый в официальных документах представитель рода — Зигфрид, граф Нортхеймский, живший около 950 года. Его происхождение достоверно не установлено: одни считают его сыном графа Люксембурга Зигфрида, другие — потомком Видукинда Саксонского.

Самым знаменитым представителем династии был герцог Баварии Оттон Нортхеймский, а его сын Генрих Толстый был маркграфом Фрисландии. Дочь Генриха, Рихенза, стала женой императора Лотаря III Супплинбургского. Владения семьи располагались между территориями верхнего течения рек Верра и Везер, а на юге ограничивались рекой Димель и нижними притоками Эльбы.

Дочь Рихензы Гертруда вышла замуж за Генриха Гордого и таким образом после её смерти владения Нортхеймов перешли к дому Вельфов, а именно к Генриху Льву.

Примечания

Литература 
 Karl-Heinz Lange: Der Herrschaftsbereich der Grafen von Northeim: 950—1144. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1969
 Karl-Heinz Lange: Die Grafen von Northeim (950—1144): Politische Stellung, Genealogie und Herrschaftsbereich. Kiel 1958
 Reinhard Wenskus: Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel (AAG Phil. Hist. Kl. III, 93, 1976)
 Eduard Hlawitschka: Stammten die Grafen von Northeim aus dem Hause Luxemburg? In: Rheinische Vierteljahresblätter 63 (1999), S. 276—289
 Eduard Hlawitschka: Northeimer und Luxemburger. Nochmals zur angeblichen Abstammungsgemeinschaft der beiden Adelsgeschlechter. In: Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch, Wien/Köln/Weimar 2007, S. 477—487
 Armin Wolf, Ahnen deutscher Könige und Königinnen, XXXIII: Kaiserin Richenza, in: Herold-Jahrbuch, Neue Folge, 15. Band, 2010, S. 182ff.

Герцоги Баварии
Графы Нортхейма
Нортхеймская династия
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы